

Geografia
 Viganò – comune della Lombardia

Persone
 Carlo Maria Viganò (1941) – arcivescovo italiano
 Cesare Viganò (1950) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Dario Edoardo Viganò (1962) – sacerdote italiano
 Davide Viganò (1984) – ciclista italiano
 Francesco Viganò (1807-1891) – economista, scrittore e patriota italiano
 Francesco Viganò (1966) – giurista italiano
 Giuseppe Ettore Viganò (1842-1933) – generale e politico italiano
 Mario Viganò (1938) – cardiochirurgo e politico italiano
 Natalia Viganò (1979) – pallavolista italiana
 Oreste Viganò (1891-?) – calciatore italiano
 Paolo Viganò (1950-2014) – calciatore italiano
 Pasquale Viganò (1911) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Renata Viganò (1900-1976) – scrittrice italiana
 Roberto Viganò (1961) – pilota di rally italiano
 Salvatore Viganò (1769-1821) – ballerino, coreografo e compositore italiano
 Vincenza Viganò Mombelli (1760-1814) – ballerina e librettista italiana
 Vittoriano Viganò (1919-1996) – architetto italiano
 Walter Viganò (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano